Беканчен има више значења:

 Беканчен (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Беканчен (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику